David Baird kan syfta på bland andra:

* David Baird (1757–1829), brittisk general
 David Baird, Sr. (1839–1927), amerikansk politiker
 David Baird, Jr. (1881–1955), amerikansk politiker